C15H10Cl2N2O2 – formula molecolare della lonidamina
C15H10Cl2N2O2 – formula molecolare del lorazepam

Formule molecolari